thumb|right|Quione morto com uma flecha apoiada por seus dois filhos.
Quione (em grego Χιόνη), na mitologia grega, era uma filha do deus do vento Bóreas e Orítia,  e a mãe do filho de Poseidon Eumolpo, que veio da Trácia para reinar em Elêusis e cujo túmulo era reconhecido pelos eleusinos e atenienses do século II d.C..

Sua mãe, Orítia, era filha do rei de Atenas Erecteu, filho de Pandião I, e de Praxiteia, filha do Potâmo Frasimo e da Ninfa Diogeneia, e fora carregada pelo vento Bóreas. Orítia e Bóreas tiveram duas filhas, Cleópatra e Quíone, e dois filhos, Zetes e Calais.

Quione engravidou de Poseidon e deu à luz Eumolpo, mas, para que o seu pai não soubesse, jogou o filho no mar. O deus, porém, o recolheu, e o levou até a Etiópia, entregando-o a Benthesicyme, sua filha com Anfitrite. Após várias aventuras, Eumolpo foi morto por Erecteu durante a guerra entre Elêusis e Atenas.

Árvore genealógica baseada em Apolodoro:

Mitologia grega